Лига Леумит 1983/1984 — 32-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1983/1984
Израиль
Израиль
1983 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1984 году